Gråsälsgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråsälsgrynnan, Vasa, Österbotten, 
 Gråsälsgrynnan, Korsnäs, Österbotten,

Se även
Gråsjälsgrynnan
Gråsjälsgrynnor
Gråsälsstenarna

Robotskapade Finlandförgreningar